Müri ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Müri (1861–1944), Schweizer Politiker und Richter
 Hermann Müri (1874–1938), Schweizer Politiker und Gewerkschafter
 Felix Müri (* 1958), Schweizer Politiker
 Ruth Müri (* 1970), Schweizer Politikerin
 Walter Müri (1899–1968), Schweizer Philologe

Siehe auch:
 Müry
 Mühry
 Mury